Tassau bezeichnet

 die Gemeinde Tasov, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Taszów, Ortschaft  der Landgemeinde Lewin Kłodzki, Powiat Kłodzki, Polen